Никола́й Фёдорович Фомины́х () — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Николай Фоминых родился 9 мая 1923 года в селе Арское (ныне —  Кировской области). После окончания школы фабрично-заводского ученичества работал на металлургическом заводе в Кушве. В декабре 1942 года Н. Ф. Фоминых был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К октябрю 1943 года красноармеец Николай Фоминых был стрелком 372-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 21 октября 1943 года Фоминых одним из первых переправился через Днепр в районе села Лепляво Каневского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В тех боях он лично уничтожил в рукопашной схватке несколько немецких солдат, захватив вражеский пулемёт, вёл огонь по противнику, пока не погиб. Похоронен в  в Лепляво.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» красноармеец Николай Фоминых посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 

 Его имя на гранитной стелле в парке Победы в Кирове.

 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москвы.
 Имя Героя Советского Союза увековечено на мемориальной доске, установленной в парке Дворца Пионеров в городе Кирове.
 В честь Фоминых названы школа и улица в Кушве.

Примечания

Литература 
 
 Андреев С. А. Совершённое ими бессмертно. — М.: Высшая школа, 1986. — Кн. 2.

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Каневском районе (Черкасская область)